T18, T-18 ou T.18 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 T-18, un char soviétique ;
 T18 Boarhound, une automitrailleuse américaine ;
 Slingsby T.18 Hengist, un planeur militaire britannique.

Médecine 
 Corps étranger dans les voies digestives, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Thorp T-18, un avion de sport et de tourisme américain.

Camion 
 Berliet T18, un camion du constructeur français Berliet.

Métro
 Ligne T18 du métro de Stockholm.

Train
 T18 AL 8401 à 8427, une locomotive.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres